Фу́нкция состоя́ния — функция, определяющая состояние системы:
 Термодинамическая функция состояния
 Волновая функция в квантовой механике